

Sigle 
Camera di Commercio Internazionale
Commodity Channel Index – oscillatore usato in analisi tecnica
Concorso Completo Internazionale – categoria di competizioni equestri
Confederazione Calcistica Italiana – antica federazione calcistica italiana
Corrente Comunista Internazionale – partito politico italiano

Codici 
 CCI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Concordia (Brasile)

Altro 
 CCI – 201 nel sistema di numerazione romano
 CCI Handels GesmbH – Azienda austriaca di intimo, parte del gruppo Calzedonia